

Ющин — село в гміні Шрода-Шльонська Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ющин — село в гміні Макув-Подгалянський Суського повіту Малопольського воєводства